Erzbistum Karthago steht für:
 ein antikes Bistum
 in dessen Tradition das moderne Titularerzbistum Karthago
 das heutige Erzbistum Tunis zwischen 1884 und 1964